Athanasiádis ou Athanasiades (du grec : ) est un nom de famille grec. La forme féminine du nom est Athanasiádi () ou Athanasiadou (). Athanasiádis est un patronyme qui signifie littéralement le « fils d'Athanasios » (Thanasis).

Patronyme 
 Emmanouéla Athanasiádi (née en 1965), cavalière grecque de saut d'obstacles ,
 Geórgios Athanasiádis-Nóvas (1893-1987), avocat et homme politique grec ;
 Mários Athanasiádis (né en 1986), coureur cycliste chypriote ;
 Stéfanos Athanasiádis (né en 1988),  footballeur grec.